Desa Gumiwang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gumiwang (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 109,45), Jawa Tengah, 
 Desa Gumiwang (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 109,59), Jawa Tengah, 
 Desa Gumiwang (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 109,80), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar